Feldhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Feldhammer (1877/1878–1942), österreichische Theaterschauspielerin
 Jacob Feldhammer (1882–1944), österreichischer Schauspieler
 Marianne Feldhammer (1909–1996), österreichische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Feldham